Il y a eu plusieurs princes de la maison de Lorraine prénommés Henri :

 des ducs de Lorraine :
 Henri  (920-955), duc de Lotharingie et de Bavière
 Henri II (1563-1624), duc de Lorraine
 des comtes de Vaudémont :
 Henri  (1232-1278), comte de Vaudémont
 Henri II (1255-1299), comte de Vaudémont
 Henri III (+1348), comte de Vaudémont
 Henri IV (+1346), comte de Vaudémont
 des ducs et comtes de branches cadettes :
 Henri  le Balafré (1550-1588), duc de Guise
 Henri II (1614-1664), archevêque de Reims puis duc de Guise
 Henri de Lorraine (1570-1600), comte de Chaligny
 Henri (parfois Henry) de Lorraine-Chaligny (1596-1672), marquis de Mouy et comte de Chaligny
 Henri de Lorraine (1578-1621), duc de Mayenne
 Henri de Lorraine (1601-1666), comte d'Harcourt, d'Armagnac et de Brionne ;
Henri de Lorraine, comte de Brionne ;
 Henri de Lorraine (1661-1748), duc d'Elbeuf
 des ecclésiastiques :
 Henri de Lorraine (mort en 1165), évêque de Toul
 Henri de Lorraine († 1505), évêque de Metz et de Thérouanne
 Henri de Guise (1614-1664), archevêque de Reims puis duc de Guise (relevé de ses vœux). Voir Henri II duc de Guise.

Henri